«Boom Boom» — назва пісні, яку виконували:

 Boom Boom — Джон Лі Хукер
 Boom Boom — Еммі